Tago peut désigner :

Titres 

 Tago Mago est le troisième album studio du groupe allemand de rock expérimental Can, sorti en 1971.
 Tago Mago est une chanson du groupe Kaoma.

Patronyme 

 Akihiko Tago (1932-), un astronome amateur japonais ;
 Akira Tago (1926-2016), un psychologue japonais ;
 Kenichi Tago (1989-), un joueur professionnel de badminton.

Lieux 

Tago (Surigao du Sud), aux Philippines.

Divers 
 (16671) Tago est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme japonais